Hajnal, a reggeli szürkület, csillagászati fogalom
Nevek
 Hajnal, keresztnév
 Hajnal, magyar családnév
Földrajz
 Hajnal, település Romániában, Bákó megyében
Sajtó
 Hajnal, kolozsvári diáklap
 Hajnal, protestáns folyóirat, 1894 és 1899 között jelent meg
Zene
 Hajnal, a Groovehouse együttes 2001-es albuma
 Hajnal, a Groovehouse együttes dala